Эрик Богл (, род. 23 сентября 1944 года в Пиблсе, Шотландия) — австралийский фолк-исполнитель и автор, прославившийся в первую очередь двумя антивоенными песнями, на которые было создано множество кавер-версий: «And the Band Played Waltzing Matilda» и «No Man’s Land (The Green Fields of France)».

Биография 
Эрик Богл родился в семье шотландского волынщика, начал писать стихи в восьмилетнем возрасте, позже пытался добиться успеха на скиффл-сцене. В 1969 году он эмигрировал в Австралию, здесь женился и поселился в Брисбене, став активным участником фолк-клуба в Канберре (Canberra Folk Club).

Лишь в 1980 году Эрик Богл решил стать профессиональным музыкантом. К этому времени он уже приобрел всемирную известность как автор «And the Band Played Waltzing Matilda» (1972). Это трогательное и трагическое повествование о судьбе воинов австралийской и новозеландской пехоты (ANZAC), сражавшихся у Галлиполи, положило начало ставшей впоследствии знаменитой серии композиций Богла о Первой мировой войне. Песню исполняли и записывали в разное время в общей сложности более 80 музыкантов.

«No Man’s Land (Green Fields of France)», песня, созданная автором под впечатлением от посещения военного кладбища на севере Франции, также приобрела большую известность и часто исполняется как посвящение всем павшим на полях сражений. В исполнении The Fureys она 26 недель находилась в ирландских чартах, 10 из них — на #1.

Эрик Богл живёт неподалёку от Аделаиды и выступает с ансамблем, в составе которого — Джон Джонс (, скрипка, гитара) и Дэвид О Нил (, мандолина). С ним также сотрудничает клавишник, бас-гитарист и саксофонист Иэн Блэйк (экс-Pyewackett).

В числе музыкантов, в разное время исполнявших песни Эрика Богла, — Джун Тэйбор, The Men They Couldn't Hang, The Clancy Brothers, Джон Макдермотт, Лиэм Клэнси, Майк Хардинг, The Pogues, Dropkick Murphys, Билли Брэнн, Джон Уильямсон. В 2000 году бокс-сет Богла (5 CD) под названием «Singing The Spirit Home». В 2006 году он провел большое турне по Великобритании.

Эрик Богл — кавалер Ордена Австралии. За свою деятельность он был награждён Медалью Мира ООН ().

Дискография

Альбомы 
 1980 Now I’m Easy
 1981 Scraps of Paper
 1982 Down Under
 1982 In Person
 1982 Pure
 1985 When the Wind Blows
 1986 In Concert [live]
 1987 Singing in the Spirit Home
 1988 Something of Value
 1990 Songbook
 1991 Voices in the Wilderness

 1993 Mirrors
 1994 Songbook, Vol. 2
 1995 I Wrote This Wee Song
 1996 Plain and Simple
 1997 Emigrant & the Exile
 1997 Hard Hard Times
 1998 Small Miracles
 2000 Endangered Species
 2002 The Colour of Dreams
 2005 Live in Person
 2005 At This Stage: The Live Collection
 2005 Down Under, Vol. 2
 2005 Other People’s Children

Видео 
 And The Band Played Waltzing Matilda, The Pogues, live
 Green Fields of France, The Corries

Примечания

Ссылки 
 www.ericbogle.net. — Официальный сайт.

Певцы и певицы Австралии
Фолк-музыканты
Пацифисты
Авторы-исполнители Австралии
Авторы-исполнители Великобритании
Фолк-вокалисты Великобритании